Agárdi László (1883–1965) irodalomtörténész, író, piarista szerzetes, római katolikus pap
 Agárdi László (1953) színész, előadóművész, konferanszié, parodista